Hr.Ms. Hefring (1880), een Nederlandse kanonneerboot van de Thorklass.
 Hr.Ms. Hefring (1955), een Nederlands patrouillevaartuig van de Balderklasse.